Canini peut désigner :

Patronymes 

 Angelo Canini (1521–1557), grammairien, linguiste et chercheur italien ;
 Girolamo Canini (1551-1631), écrivain italien de la Renaissance.
 Giovanni Angelo Canini (1609–1666), graveur et peintre baroque italien ;
  (né en 1957), ancien joueur et entraineur de football italien ;
  (né en 1993), footballeur italien ;
  (1622–1669), peintre et sculpteur italien ;
  (1822-1891), philologue, écrivain et patriote italien ;
 Michele Canini (né en 1985), footballeur italien ;
  (1936-2013), illustrateur brésilien.

Prénom 

 , rhéteur grec.

Zoologie 

 Canini, tribu de mammifères.

Voir aussi